Sandvika kan avse:

Norge
 Sandvika – det administrativa centrumet i Bærums kommun
 Sandvika, Verdal –  en ort och gränsstation vid Innsvattnet i Verdals kommun
 Sandvika, Lierne – en tätort i Lierne kommun i Trøndelag
 Sandvika, Stange – en ort i Stange kommun
 Sandvika, Tvedestrand – en ort i Tvedestrands kommun
 Sandvika, Gildeskål – en ort i Gildeskåls kommun
 Sandvika, Frøya – en ort i Frøya kommun
 Sandviga, Hisøy – en ort i Arendals kommun

Se även
Sandvik
Sandviken (olika betydelser)
Allinge-Sandvig – en ort på Bornholm